Lista delle città del Nevada, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city) dello stato e i maggiori census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007.

Note

Collegamenti esterni 

 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Nevada